Mit Karnier wird bezeichnet:

 Karnier (Kelten), ein keltischer Volksstamm, der in Norditalien siedelte
 Karnier (Tasche), mundartliche Bezeichnung einer Ledertasche oder eines Ranzen